Штрасбург — місто в Австрії.
 Штрасбург — місто в Німеччині.
 Штрасбург — німецька назва міста Страсбург.
 Штрасбург — колишня німецька назва міста Бродниця

Див. також 
 Страсбург (значення)